Powell steht für:
 Powell (Familienname), Familienname
 Powell Manufacturing, amerikanischer Automobilhersteller
 (9739) Powell, Asteroid des Hauptgürtels

Powell  ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:
 Powell (Alabama)
 Powell (Arizona)
 Powell (Arkansas)
 Powell (Florida)
 Powell (Louisiana)
 Powell (Mississippi)
 Powell (Missouri)
 Powell (Nebraska)
 Powell (North Dakota), im Grand Forks County
 Powell (Ohio)
 Powell (Oklahoma)
 Powell (Pennsylvania)
 Powell (Edmunds County, South Dakota)
 Powell (Haakon County, South Dakota)
 Powell (South Dakota)
 Powell (Tennessee), im Anderson County
 Powell (Texas)
 Powell (Washington)
 Powell (West Virginia)
 Powell (Wisconsin), im Iron County
 Powell (Wyoming)
 Powell Butte, Oregon
 Powell Creek (West Virginia)
 Powell Crossroads, North Carolina
 Powell Heights, Tennessee
 Powell Junction, Idaho
 Powell Point, Texas
 Powell (Township), South Dakota

Powell steht für:
 Powell-Becken, Seebecken im Archipel der Südlichen Orkneyinseln, Antarktis
 Powell Cove, Bucht an der Budd-Küste, Wilkesland, Antarktika
 Powell Hill, Hügel in der Ross Dependency, Antarktika
 Powell Island, Insel der Südlichen Orkneyinseln, Antarktis
 Powell-Kanal, Meerenge vor der Fallières-Küste, Grahamland, Antarktika
 Powell Islands, siehe Alifushi-Atoll, Malediven
 Powell Observatorium, Kansas
 Powell Rock, Klippenfelsen im Archipel der Südlichen Orkneyinseln, Antarktis
 Lake Powell, See in den Vereinigten Staaten
 Mount Powell, Berg im Marie-Byrd-Land, Antarktika

Siehe auch:
 Powell County
 Powell River
 Powells Creek
 Bowell